

Кизилуй — село, Ісатайський район, Атирауська область
 Кизилуй — село, Жангільдинський сільський округ, Улитауський район, Улитауська область
 Кизилуй — село, сільський округ імені Мукана Іманжанова, Улитауський район, Улитауська область